La Posta kan syfta på följande platser i Mexiko:

 La Posta, Tamaulipas, Río Bravo, 
 La Posta, delstaten Mexiko, Almoloya de Juárez, 
 La Posta, Puebla, Xiutetelco, 
 La Posta, Hidalgo, Tizayuca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar